Николас Алмагро е професионален тенисист от Испания, роден на 21 август 1985 г. в Мурсия, Испания.

Алмагро е професионален тенисист от 2003 г.

Най-доброто му представяне в турнирите от големия шлем са три четвъртфинала на Ролан Гарос през 2009, 2011, 2012 година. Има 12 титли на ниво АТП. През май 2011 достига до №9 в световната ранглиста.

АТП финали на сингъл: 18 (12 – 6) 

(з) = В зала

Външни препратки 
 
 

Испански тенисисти
Родени в Мурсия